Raquel Ochmonek es un personaje recurrente de la serie ALF. Es la esposa de Trevor Ochmonek y la vecina de los Tanner. Vive con su esposo y con su sobrino. Fue interpretada por la actriz Liz Sheridan.

Datos generales 
Raquel es una mujer que parecería estar loca pero no lo está. Un día ve a ALF y grita como si en verdad estuviera loca solo ella sabe su existencia quiere descubrirla ante el mundo pero nunca lo logra.

Relación 
Raquel está casada pero en varios episodios se la ve muy enojada con su esposo Trevor pero nadie sabe por qué. Una vez, ALF pensó que Trevor quería matarla.

Madre 
Cuando ve a ALF, Raquel, le muestra a su esposo una mordida de ALF en un aguacate, cuatro dientes, Trevor comenta que su madre tiene cuatro dientes. En otro episodio, se fue a vivir con ella hasta que Trevor tirara la carne podrida.

Personajes de ALF